Hockey Pro League 2022/23 (mannen) 
Hockey Pro League 2022/23 (vrouwen)